Kesäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kesäsaari (ö i Finland, Birkaland), Tammerfors, 
 Kesäsaari (ö i Finland, Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kesäsaari (ö i Finland, Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar